14-bis — avião criado por Santos Dumont
14 Bis (banda) — grupo musical brasileiro
14 Bis (filme) — um curta-metragem brasileiro (2006) de André Ristum

Desambiguações de música